Mesalla con dos... es el segundo álbum de estudio publicado por Mesalla. Su lanzamiento fue en junio de 2008 en España. Junto al álbum se lanzaron 5 sencillos divididos en un tri sencillo que contiene "La soledad", "Mares de gloria" y "Mundo loco" y un bi sencillo que contiene "Carta a una madre" y "Espérame".

Mesalla consiguió reconocimiento internacional gracias al tema La soledad incluido en este álbum. Todo el álbum fue un éxito.

En este disco colaboró el guitarrista y compositor de Andy y Lucas, David Cuevas. Además, este álbum también contó con la participación de artistas como Manuel Carrasco, Juan Carmona Junior (Kimi-k), Antonio Carbonell, Eitan, Manuel Jesús (El Pipa), José Antonio Baizán Tinoco (del grupo Despacito), entre otros.

Este trabajo fue grabado, mezclado y masterizado en los PKO Studios en Boadilla del Monte (Madrid) y fue producido por José Sierra Molina de Estrella Federal Records.

Lista de canciones 
 Carta a una madre - 3:28
 Mares de gloria - 4:18
 La soledad - 4:00
 Mi isla (con El Pipa) - 4:02
 El desamor (con Manuel Carrasco) - 3:40
 Una de cal y una de arena - 3:23
 Mundo loco - 3:56
 Sin ti - 3:36
 Historias de amor - 3:42
 Ya me cansé - 3:26
 Espérame - 3:45
 Será tu condena - 3:21

Enlaces externos 
 Página oficial.
 Contratación.

Álbumes de Mesalla
Álbumes de 2008
Álbumes en español
Álbumes de pop